Cox Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cox Butte (Montana)	
 Cox Butte (Harney County, Oregon)	
 Cox Butte (Jackson County, Oregon)	
 Cox Butte (Lane County, Oregon)